Kristián Albrecht Holštýnsko-Gottorpský (13. února 1641, Schleswig – 6. ledna 1695, Schleswig) byl holštýnsko-gottorpským vévodou a biskupem v Lübecku.

Život 
Kristián Albrecht se narodil jako pátý ale nejstarší přeživší syn vévody Fridricha III. Holštýnsko-Gottorpského a jeho manželky Marie Alžběty Saské. Vévodou se stal po smrti svého otce v roce 1659 na zámku Tönning, obléhaným dánským králem Kristiánem V. Kristián Albrecht byl donucen uprchnout a celý jeho život charakterizoval boj s Dánskem. Později se oženil s dcerou krále Frederika III. Dánského v naději na mír, nic se však nezměnilo.

Za vlády Kristiána Albrechta bylo posíleno spojenectví se Švédskem, iniciované jeho otcem, což mu poskytlo určitou ochranu. To však také vedlo k tomu, že vévodství bylo zataženo do všech švédských konfliktů, včetně Severní války a několika válek s Dánskem. V letech 1675 až 1689 žil Kristián Albrecht v exilu v Hamburku. S pomocí císaře Svaté říše římské a evropských spojenců se mu však podařilo donutit dánského krále podepsat takzvané Altonaer Vergleich, což mu umožnilo znovu získat jeho dřívější postavení.

Kristián Albrecht určitým způsobem přispěl kultuře, vzdělání a umění. 5. října 1665 založil univerzitu v Kielu. V roce 1678 se podílel na založení divadla Oper am Gänsemarkt v Hamburku. Také byl stejně jako jeho otec patronem malíře Jürgena Ovense, který pro ně pracoval více než třicet let.

Vévoda Kristián Albrecht zemřel 6. ledna 1695 v rodném Schleswigu ve věku 53 let.

Manželství a potomci 
Kristián Albrecht se v šestadvaceti letech 24. října 1667 oženil s o osm let mladší princeznou Frederikou Amálií, dcerou krále Frederika III. Dánského a jeho manželky Žofie Amálie Brunšvické. Manželé spolu měli čtyři děti:

 1. Žofie Amálie Holštýnsko-Gottorpská (19. 1. 1670 Schleswig – 27. 2. 1710 Wolfenbüttel)
 ⚭ 1695 August Vilém Brunšvicko-Lüneburský (8. 3. 1662 Wolfenbüttel – 23. 3. 1731 tamtéž), vévoda Brunšvicko-Lüneburský a kníže Brunšvicko-wolfenbüttelský od roku 1714 až do své smrti
 2. Fridrich IV. Holštýnsko-Gottorpský (18. 10. 1671 Schleswig – 19. 7. 1702), vévoda holštýnsko-gottorpský od roku 1695 až do své smrti, padl v bitvě u Kliszówa
 ⚭ 1698 Hedvika Žofie Švédská (26. 6. 1681 Stockholm – 11. 12. 1708 tamtéž), rodem švédská princezna
 3. Kristián August Holštýnsko-Gottorpský (11. 1. 1673 Schleswig – 24. 4. 1726), kníže z Eutinu a kníže-biskup v Lübecku, v letech 1702–1708 působil jako regent v holštýnsko-gottorpském vévodství za synovce Karla Fridricha
 ⚭ 1704 Albertina Frederika Bádensko-Durlašská (3. 7. 1682 Durlach – 22. 12. 1755 Hamburk)
 4. Marie Alžběta Holštýnsko-Gottorpská (21. 3. 1678 Hamburk – 17. 7. 1755 Quedlinburg), abatyše z Quedlinburgu od roku 1718 až do své smrti

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 13. února
Narození v roce 1641
Narození ve Šlesviku
Úmrtí 6. ledna
Úmrtí v roce 1695
Úmrtí ve Šlesviku
Šlesvičtí vévodové
Holštýnští vévodové
Holstein-Gottorp
Univerzita v Kielu
Muži
Rytíři Řádu slona